ISC steht für:
 Fraunhofer-Institut für Silicatforschung, Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft
 Indian Society of Cinematographers, indische Gilde der Kameraleute
 In Strict Confidence, deutsche Musikgruppe (oder Band)
 In-Service-Conformity, eine Abkürzung bei EURO-6d-Abgasnormen
 Information Service Center
 Information Sharing Center in Singapur, seit Dezember 2006
 Institut supérieur du commerce de Paris, französische Grande Ecole (Wirtschaftshochschule)
 International Science Council, gemeinsame Vertretung von Natur- und Sozialwissenschaften, entstanden aus Fusion von Internationalem Wissenschaftsrat (ISCU) und Internationalem Rat für Sozialwissenschaften (ISSC) im Juli 2018
 International Seismological Centre, internationales seismologisches Datenzentrum
 International Society of Chemotherapy, internationale Fachgesellschaft für antimikrobielle und onkologische Chemotherapie
 International Society of Criminology, internationale wissenschaftliche Fachgesellschaft zum Thema Kriminologie
 International Solar Energy Research Center Konstanz, internationales Forschungszentrum in Konstanz, tätig in der Forschung in der Silicium-Photovoltaik, Energie-Systemtechnik und der Entwicklungszusammenarbeit
 International Space Company, Raumfahrtunternehmen, siehe ISC Kosmotras
 International Speedway Corporation, Betreiber mehrerer Rennstrecken
 International Student Conference, in den 1950er und 1960er Jahren bestehender Zusammenschluss der westlichen Nationalverbände, Gegenstück zur – damals kommunistisch dominierten – International Union of Students (IUS)
 International Students’ Committee, Studentenausschuss, siehe St. Gallen Symposium
 International Studies Conference (1928–1954), Vereinigung für Fragestellungen des internationalen Studierens und der internationalen Beziehungen 
 International Supercomputing Conference, in deren Rahmen unter anderem die TOP500 ermittelt wird
 Internet Storm Center, unabhängige Einrichtung, welche unter anderem die Aktivität von Schadprogrammen im Internet überwacht und ggf. Warnungen ausgibt
 Internet Systems Consortium
 Intersystem Crossing, Zustandsänderung eines Elektrons
 Inverse Symbolic Calculator, Online-Zahlen-Checker
 St Mary’s Airport (IATA-Code), englischer Flughafen

I.S.C. steht für:
 Suore del Sacro Cuore di Gesù (Ragusa), italienisches Ordensinstitut des geweihten Lebens

(ISC)² steht für:
 International Information Systems Security Certification Consortium, Konsortium zur Zertifizierung von Ausbildungsstandards im Bereich der Informationssicherheit

isc steht für:
 Isconahua (ISO-639-3-Code), eine der Pano-Tacana-Sprachen

Siehe auch:
 ISCC

Abkürzung